Лу́ций Кани́ний Галл (; умер во второй половине октября 44 года до н. э., Рим, Римская республика) — римский политический деятель из плебейского рода Каниниев, народный трибун 56 года до н. э.

Биография 
Луций принадлежал к плебейскому роду Каниниев. В 59 году до н. э. он в числе трёх обвинителей привлёк к суду Гая Антония Гибриду, обвинив его в причастности к заговору Катилины и в ограблении провинции Македония, и добился его осуждения. Тем не менее, позже Луций Каниний женился на дочери Гая Антония — Антонии Гибриде Старшей.

В 58 году до н. э. Каниний принял участие в миссии Марка Порция Катона на Кипр, целью которой было заставить местного царя отречься в пользу Рима. После самоубийства царя Каниний охранял его казну и доказал свою честность. Он был избран народным трибуном на 56 год. Предложение об отправке Гнея Помпея «Великого», а не проконсула Лентула Спинтера, в Египет для восстановления на престоле Птолемея XII, согласно Плутарху, было внесено именно Канинием (согласно Цицерону — Публием Рутилием Лупом). Впрочем, каких-либо последствий эта инициатива не возымела из-за препираний с председательствующим в сенате действующим консулом Гнеем Корнелием Лентулом Марцеллином.

По истечении срока трибуната (сентябрь 55 года до н. э.) Каниний был привлечён к суду неким Марком Колонием по неизвестному обвинению; его защитником был сам Марк Туллий Цицерон. Однако, Каниний был осуждён и ему пришлось уехать в Грецию. В 51 году он встретился в Афинах с Цицероном, ехавшим в Киликию. При Гае Юлии Цезаре он был реабилитирован и смог вернуться в Италию.

Благодаря переписке Цицерона известно, что Луций Каниний Галл скончался не позднее 25 октября 44 года до н. э; его смерть лично для оратора стала большой утратой. Имущество Галла после его смерти, по-видимому, было конфисковано консулом текущего года Марком Антонием.

Семья 
От первого брака с неизвестной у Луция Каниния был сын того же имени, консул 37 года до н. э. Вторым браком Каниний был женат на Антонии Гибриде Старшей.

Примечания

Литература 
 Münzer F. Caninius 3 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1899. — Bd. III, 2. — Sp. 1477.
 Münzer F. Canas 3 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. — 1903. — Bd. S, I. — Sp. 273.

Канинии
Родившиеся в I веке до н. э.
Военачальники Древнего Рима
Квесторы
Народные трибуны